Benedikt Gröndal henviser til:

 Benedikt Jónsson Gröndal (1762–1825) – islandsk jurist
 Benedikt Sigurðsson Gröndal (1924–2010) – islandsk politiker
 Benedikt Sveinbjarnarson Gröndal (1826–1907) – islandsk forfatter
 Benedikt Þorvaldsson Gröndal (1870–1938) – islandsk forfatter